Sphinx fasciatus peut être :
 Sphinx fasciatus Sulzer, 1776, le protonyme et un synonyme pour Eumorpha fasciata (Sulzer, 1776)
 Sphinx fasciatus Rothschild, 1894, un synonyme pour Agrius rothschildi Kitching & Cadiou, 2000